(870) Манто ( — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу S. Астероид был открыт 12 мая 1917 года немецким астрономом Максимилианом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории на юго-западе Германии и назван в честь пророка в греческой мифологии Манто.

Физические характеристики 
Астероид относится к распространённому классу кремниевых астероидов S.

На основании кривых блеска определено, что астероид имеет низкую скорость вращения — один оборот за 122 часа.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды Главного пояса
Астероиды с периодом более 100 ч